Bandingan (Bawang)
 Bandingan (Kejobong)
 Bandingan (Rakit)
 Bandingan (Sigaluh)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing